John Madden kan syfta på:
 John Madden (amerikansk fotbollstränare) (1936–2021), tränare och TV-expert inom amerikansk fotboll
 John Madden (regissör) (född 1949), regissör
 John Madden (ishockeyspelare) (född 1973), ishockeyspelare